Койра:
 Койра — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Койра — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.
 Койра — озеро в Лоухском районе Карелии.

Фамилия 
 Койра, Александр Вольфович (1892—1964) — первоначальное (до эмиграции) имя философа Александра Койре.

См. также 
 Койр — волокно из межплодника орехов кокосовой пальмы